Pendant la guerre des Malouines, les opérations Black Buck 1 à Black Buck 7 furent une série de missions de bombardement à très longue distance réalisées par des bombardiers Vulcan de la Royal Air Force contre des installations sur les îles Malouines.

Historique 

Les attaques impliquèrent cinq Vulcans du  spécialement préparés pour ces missions de bombardement conventionnel, stationnés à RAF Ascension Island sur l'île de l'Ascension dans l'océan Atlantique près de l'équateur. Les bombardiers transportaient soit vingt-et-une bombes de  () soit neuf tonnes d'explosif en soute, soit de deux à quatre missiles Shrike anti-radar à l'extérieur lors de deux des sept missions Black Buck dont l'une avorta.

Ravitaillement en vol 

Les Vulcans ne pouvaient rallier les îles sans effectuer plusieurs ravitaillements en vol (ils avaient été conçus pour un rayon d'action moyen). Les avions-ravitailleurs de la RAF étaient principalement des Handley Page Victor K2, de rayon d'action similaire et qui devaient donc aussi être ravitaillés en vol. En conséquence, onze avions-ravitailleurs étaient nécessaires pour assurer la mission de deux Vulcans, un important effort logistique puisque tous ces avions utilisaient le même aérodrome. La première mission exigea un total de  et consomma  de carburant aviation. Les attaques exigeaient de parcourir  et de voler pendant , exploit qui fut surpassé plus tard par des B-52 Stratofortress de l'USAF pendant la guerre du Golfe.

Conséquences 

L'impact global de ces attaques est difficile à évaluer, alors que de telles missions à très longue distance consommèrent de précieuses ressources des avions-ravitailleurs. Les attaques causèrent peu de dégâts aux pistes d'avions et les stations de radar furent rapidement réparées. Ces missions ont souvent été qualifiées de propagande après-guerre, mais des sources argentines ont affirmé que les attaques menées par les Vulcans ont incité les autorités argentines à redéployer des Mirages III du sud de l'Argentine pour défendre Buenos Aires . L'effet dissuasif fut cependant atténué lorsque les autorités britanniques déclarèrent qu'il n'y aurait aucune frappe contre des aérodromes en Argentine. Il semblerait que l'opération Black Buck serait la conséquence de pressions exercées par la Royal Air Force car les forces armées britanniques avaient subi des coupes budgétaires à la fin des années 1970 et la RAF souhaitait jouer un plus grand rôle dans le conflit dans le but de s'éviter des coupes supplémentaires.

Notes et références

Citations originales

Références

Annexes

Bibliographie

Lien externe 
  Falkland Islands - A history of the 1982 conflict

Malouines
Bombardement
Histoire de l'Argentine
Guerre des Malouines
1982
Bataille de la guerre des Malouines